Nitchevo ()  est un mot russe signifiant « rien ». Nitchevo évoque le sentiment d'insouciance face à la fatalité qu'on trouve chez les Russes et que Stefan Zweig dans son œuvre Le Wagon plombé: Suivi de Voyage en Russie traduit par « ça ne fait rien ».

Il peut aussi faire référence à :

Musique 

 Nitchevo, nitchevo est un titre des Compagnons de la Chanson.

Littérature 

 Nitchevo, roman français d'Isabelle Hausser, publié en 1993.

Cinéma 

 Nitchevo, film français de Jacques de Baroncelli, sorti en 1926 ;
 Nitchevo, film français de Jacques de Baroncelli, sorti en 1936.

Notes